Женская национальная сборная Нидерландов по кёрлингу — представляет Нидерланды на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Нидерландов (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1980—1990, 2005, 2006, 2008, 2010 сборная Нидерландов выступала в дивизионе «А», в 1992—2004, 2007, 2009, 2014, 2015—2017 в дивизионе «В», в 2012, 2014 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Нидерландов по кёрлингу

Ссылки 
 Нидерланды -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Нидерландов

Нидерланды
Кёрлинг в Нидерландах
Кёрлинг
Женский кёрлинг